Alma es el título de varios álbumes musicales:

 Alma, álbum de José el Francés del año 1999.
 Alma, álbum de Camilo Sesto con Isabel Patton del año 2002.
 Alma, álbum de Camilo Sesto con Andrea Bronston del año 2003.
 Alma, álbum de Miranda del año 2013.